Муаяд Аль-Хаддад, Муаяд Рехайєм Гамаль Аль-Хаддад (араб. مؤيد الحداد‎, нар. 3 березня 1960) — кувейтський футболіст, що грав на позиції нападника за клуби «Кхітен» та «Аль-Кадісія».
 Шайх аль-Муаяд, Аль-Муаяд Абу ан-Насір Шайх аль-Мухаммуді (араб. المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي‎; 1369—1421) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бурджитів.
 Ахмад II аль-Муаяд, Аль-Муаяд Шіхаб ад-Дін Ахмад (араб. المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال‎; нар. 1430) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бурджитів.